Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1966. je treći put zaredom osvojio Radnički iz Beograda.

Prva liga

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1966